Тайваньская лягушка () — вид земноводных из семейства настоящих лягушек. Эндемик Юго-Восточной Азии: Тайвань. Встречаются в субтропических и тропических низинных влажных лесах и речках на высотах ниже 2000 м.
Размер самцов до 6 см, самок до 12 см.
Вид O. swinhoana был впервые описан в 1903 году бельгийско-британским зоологом Джорджем Альбертом Буленджером (George Albert Boulenger; 1858—1937) под первоначальным названием .

Примечания

Литература 
 Dutta, S. K. 1997. Amphibians of India and Sri Lanka (Checklist and Bibliography). Bhubaneswar, Orissa, India: Odyssey Publishing House.
 Fei, L., C.-y. Ye, Y.-z. Huang, J.-p. Jiang, and F. Xie. 2005. An Illustrated Key to Chinese Amphibians. Chongqing: Sichuan Publishing House of Science and Technology.
 Frost, D. R., T. Grant, J. Faivovich, R. H. Bain, A. Haas, C. F. B. Haddad, R. O. de Sá, A. Channing, M. Wilkinson, S. C. Donnellan, C. J. Raxworthy, J. A. Campbell, B. L. Blotto, P. E. Moler, R. C. Drewes, R. A. Nussbaum, J. D. Lynch, and D. M. Green. 2006. The amphibian tree of life. Bulletin of the American Museum of Natural History 297: 1-370.
Odorrana
Животные, описанные в 1903 году
Земноводные Юго-Восточной Азии
Эндемики Тайваня